Sólyom oder Solyom ist der Familienname folgender Personen:

 János Sólyom (1938–2017), ungarisch-schwedischer Pianist, Komponist und Dirigent
 László Sólyom (* 1942), ungarischer Jurist und Politiker, Präsident 2005 bis 2010 
 László Sólyom (Eishockeyspieler) (* 1955), ungarisch-rumänischer Eishockeyspieler 
 Sándor Sólyom-Nagy (1941–2020), deutsch-ungarischer Sänger (Bass, Bariton) 
 Stefan Solyom (* 1979), schwedischer Musiker und Dirigent